Bredesen ist der Familienname folgender Personen:

 Eirik Bredesen (* 1969), norwegischer Skispringer
 Espen Bredesen (* 1968), norwegischer Skispringer
 Harald Bredesen (1918–2006), US-amerikanischer lutherischer Pastor
 Phil Bredesen (* 1943), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Tennessee
 Trond Arne Bredesen (* 1967), norwegischer Nordischer Kombinierer